|-
| (27501) 2000 GP135||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27502 Стефбекка (Stephbecca)||||3 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||Лоренс Вассерман
|-
| (27503) 2000 GM140||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27504) 2000 GK141||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27505) 2000 GN141||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27506) 2000 GQ141||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27507) 2000 GS141||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27508) 2000 GS142||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27509) 2000 GB143||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27510) 2000 GD143||||7 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27511) 2000 GD153||||6 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27512 Gilstrap||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27513) 2000 GY169||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27514 Марков (Markov)||||26 квітня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 27515 Gunnels||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27516) 2000 HN10||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27517) 2000 HD13||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27518) 2000 HE14||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27519 Miames||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27520) 2000 HL26||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27521) 2000 HS26||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27522 Lenkenyon||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27523) 2000 HC31||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27524) 2000 HZ33||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27525 Вартовка (Vartovka)||||29 квітня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (27526) 2000 HP51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27527 Kirkkoehler||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27528) 2000 HS54||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27529) 2000 HJ64||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27530) 2000 HC66||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27531) 2000 HH66||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27532) 2000 HL66||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27533) 2000 HP70||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27534) 2000 HB76||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27535) 2000 HL76||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27536) 2000 HY77||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27537) 2000 HZ83||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27538) 2000 HB89||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27539) 2000 HB97||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27540) 2000 HA100||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27541) 2000 JU2||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27542) 2000 JB11||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27543) 2000 JC13||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27544) 2000 JR14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27545) 2000 JX16||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27546 Maryfran||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27547) 2000 JW20||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27548) 2000 JY22||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27549 Joannemichet||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27550) 2000 JC24||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27551 Pelayo||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27552) 2000 JZ32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27553) 2000 JB39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27554) 2000 JM39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27555) 2000 JT43||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27556 Williamprem||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27557) 2000 JP55||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27558) 2000 JW55||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27559) 2000 JB66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27560) 2000 JK81||||8 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27561) 2000 KJ1||||24 травня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (27562) 2000 KJ54||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27563) 2000 KD60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27564 Astreichelt||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27565) 2000 KX81||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27566) 2000 LX32||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27567) 2000 OK36||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27568) 2000 PT6||||4 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27569) 2000 QW122||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27570 Erinschumacher||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27571 Bobscott||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27572 Shurtleff||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27573) 2000 RU2||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27574) 2000 RT16||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27575) 2000 RX29||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27576 Denisespirou||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27577) 2000 RZ76||||8 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27578 Yogisullivan||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27579) 2000 TA29||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27580 Angelataylor||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27581) 2000 UR26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27582 Jackieterrel||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27583) 2000 UF72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27584 Barbaravelez||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27585) 2000 VN1||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27586) 2000 XH34||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27587) 2000 XG39||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27588 Wegley||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27589 Paigegentry||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27590) 2000 YO132||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 27591 Rugilmartin||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27592) 2001 AL44||||14 січня 2001||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| 27593 Oliviamarie||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27594) 2001 CZ19||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27595 Hnath||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27596) 2001 DH||2001 DH||16 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 27597 Varuniyer||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27598) 2001 DZ28||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27599) 2001 FN2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27600) 2001 FB26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

27500